

Astronomia
 Aladdin – cratere di Encelado

Cinema e televisione
 Aladdin – cortometraggio del 1898 diretto da George Albert Smith
 Aladdin – cortometraggio del 1901 prodotto dalla Pathé Frères
 Aladdin – cortometraggio del 1915 diretto da Fred Evans e Joe Evans
 Aladdin – cortometraggio del 1922 diretto da Norman Taurog
 Aladdin – film d'animazione Disney del 1992 diretto da Ron Clements e John Musker
 Aladdin – serie animata basata sul film Disney
 Aladdin – film del 2019 diretto da Guy Ritchie

Geografia
Stati Uniti d'America
 Aladdin – ex centro abitato della contea di Merced (California)
 Aladdin – centro abitato della contea di Crook (Wyoming)

Musica
 Aladdin – colonna sonora del film Disney
 Aladdin Records – etichetta discografica statunitense

Onomastica
 Aladdin – forma inglese del nome proprio di persona italiano maschile Aladino

Personaggi fittizi
 Aladdin – personaggio protagonista del film Disney e dei suoi spin-off

Teatro
 Aladdin – opera teatrale di Adam Oehlenschläger del 1805
 Aladdin – opera lirica di Kurt Atterberg del 1941
 Aladdin – musical del 1979 di Sandy Wilson
 Aladdin – musical del 2011 basato sul film Disney

Videogiochi
 Aladdin – videogioco della Argonaut Games, spin-off del film Disney

Pagine correlate 
 Aladin
 Aladino